Kåfjord bezeichnet folgende Orte:
 Kåfjord (Alta), eine Siedlung in der Gemeinde Alta in der Provinz Finnmark in Norwegen 
 Kåfjord (Kommune), eine Gemeinde in der Provinz Troms in Norwegen
 Kåfjord (Nordkapp), eine Siedlung in der Gemeinde Nordkapp in der Provinz Finnmark in Norwegen 

Kåfjord bezeichnet folgende Fjorde:
 Kåfjord (Finnmark), ein Seitenarm des Altafjords in der Provinz Finnmark in Norwegen
 Kåfjord (Porsanger), ein Fjord auf der Porsanger-Halbinsel in der Provinz Finnmark in Norwegen
 Kåfjord (Troms), ein Seitenarm des Lyngenfjords in der Provinz Troms in Norwegen

Kåfjord ist der Nachname folgender Personen:
 Sondre Kåfjord (* 7. Juni 1948), 2004–2010 Präsident des Norwegischen Fußballverbands